Malomir (Jambol), een dorp in de gemeente Toendzja, oblast Jambol
Malomir (Sjoemen), een dorp in de gemeente Varbitsa, oblast Sjoemen